Die Auto-GP-Saison 2011 war die 13. Saison der Rennserie, die zum zweiten Mal unter dem Namen Auto GP veranstaltet wurde. Die Saison begann am 14. Mai in Monza und endete am 2. Oktober in Mugello.

Regeländerungen

Sportliche Änderungen 
Das Punktesystem für das erste Rennen wurde an das Standardpunktesystem der FIA angepasst. Die ersten zehn des Rennens bekamen 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Für das zweite Rennen erhielten die ersten acht Piloten des Rennens 18, 13, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e).

Außerdem ermöglichte die Auto GP den Teams ab dieser Saison, die Nummern frei zu wählen. Dabei konnten beliebige ein- oder zweistellige Nummern gewählt werden. Die 1 und 01 blieben jedoch dem Meisterteam der vorherigen Saison vorbehalten, mussten allerdings nicht ausgewählt werden.

Starterfeld 
Alle Piloten fuhren mit Lola-B05/52-Chassis und Motoren von Zytek.

Änderungen bei den Fahrern 
Die folgende Auflistung enthält alle Fahrer, die an der Auto-GP-Saison 2010 teilgenommen haben und in der Saison 2011 nicht für dasselbe Team wie 2010 starten.

Fahrer, die ihr Team gewechselt haben:
 Stefano Bizzarri: RP Motorsport → Ombra Racing
 Fabrizio Crestani: Trident Racing → Lazarus
 Adrien Tambay: Charouz-Gravity Racing → DAMS
 Adrian Zaugg: Trident Racing → SuperNova

Fahrer, die in die Auto GP einstiegen bzw. zurückkehrten:
 Sergei Afanassjew: FIA-Formel-2-Meisterschaft → DAMS
 Marco Barba: European F3 Open (Cedars Motorsport) → Campos Racing
 Samuele Buttarelli: Italienische Formel-3-Meisterschaft (Team Ghinzani) → TP Formula
 Adrián Campos jr.: Indy Lights (Team Moore Racing) → Campos Racing
 Adam Carroll: IndyCar Series (Andretti Autosport) → Campos Racing
 Kevin Ceccon: European F3 Open (RP Motorsport) → Ombra Racing
 Pasquale Di Sabatino: Italienische Formel-3-Meisterschaft (Alan Racing Team) → Ombra Racing
 Francesco Dracone: IndyCar Series (Conquest Racing) → Emmebi Motorsport
 Rodolfo González: GP2-Serie (Arden International) → Campos Racing
 Rio Haryanto: GP3-Serie (Manor Racing) → DAMS
 Daniël de Jong: Formel Renault 2.0 Eurocup (MP Motorsport) → MP Motorsport
 Kevin Korjus: Formel Renault 2.0 Eurocup (Koiranen Bros. Motorsport) → DAMS
 Jon Lancaster: World Series by Renault (Fortec Motorsport) → SuperNova
 Bruno Méndez: World Series by Renault (FHV Interwetten.com) → Campos Racing
 Michele La Rosa: Ombra Racing
 Giovanni Venturini: Formel Renault 2.0 Eurocup (Epsilon Euskadi) → Griffitz Durango

Fahrer, die die Auto GP verlassen haben:
 Vladimir Arabadzhiev: DAMS → Auszeit
 Jan Charouz: Charouz-Gravity Racing → World Series by Renault (Gravity - Charouz Racing)
 Stefano Coletti: Charouz-Gravity Racing → GP2-Serie (Trident Racing)
 Natacha Gachnang: Charouz-Gravity Racing → V de V Challenge Endurance Moderne (Equipe Palmyr)
 Romain Grosjean: DAMS → GP2-Serie (DAMS)
 Walter Grubmüller: Charouz-Gravity Racing → World Series by Renault (P1 Motorsport)
 Esteban Guerrieri: Charouz-Gravity Racing → Indy Lights (Sam Schmidt Motorsports)
 Carlos Iaconelli: Durango → Blancpain Endurance Series (Scuderia Vittoria Limited)
 Tomáš Kostka: Charouz-Gravity Racing → FIA GT3-Europameisterschaft (Gravity Charouz Racing)
 Julian Leal: Trident Racing → GP2-Serie (Rapax)
 Federico Leo: Trident Racing → FIA GT3-Europameisterschaft (AF Corse)
 Celso Míguez: RP Motorsport → Spanische GT-Meisterschaft (Aurora Energy Drink)
 Giorgio Pantano: Ombra Racing → IndyCar Series (Dreyer & Reinbold Racing)
 Edoardo Piscopo: DAMS → Blancpain Endurance Series (Lotus Italia Scuderia Giudici)
 Jonny Reid: Super Nova Racing → Australischer Porsche Carrera Cup (McElrea Racing)
 Giacomo Ricci: RP Motorsport → Auszeit
 Jake Rosenzweig: Super Nova Racing → World Series by Renault (Mofaz Racing)
 Alexander Sims: Charouz-Gravity Racing → GP3-Serie (Status Grand Prix)
 Duncan Tappy: DAMS → Superleague Formula (Atech Reid Grand Prix)
 Davide Valsecchi: RP Motorsport → GP2-Serie (Team AirAsia)

Änderungen bei den Teams 
 Campos Racing, Emmebi Motorsport, MP Motorsport und TP Formula stiegen neu in die Auto-GP ein.

Rennen 
Der Rennkalender der Saison 2011 umfasste sieben Rennwochenenden, an denen jeweils zwei Rennen stattfanden. Sechs Veranstaltungen fanden im Rahmenprogramm der WTCC statt. Am 8. März wurde das zweite Rennwochenende, das auf dem Marrakech Street Circuit stattfinden sollte, wegen organisatorischer Probleme von der FIA abgesagt. Die WTCC entschied sich für eine Ersatzveranstaltung auf dem Hungaroring, an der auch die Auto GP teilnahm. Ende Juni sagte die Auto GP die für den 20. und 21. August geplante Veranstaltung auf den Bucharest Ring aus organisatorischen Gründen ab. Die Strecke hatte noch nicht die notwendige Homologation der FIA erhalten. Diese Veranstaltung hätte nicht im Rahmenprogramm der WTCC stattgefunden. Anfang Juli gab die Auto GP schließlich bekannt, dass sie am 1. und 2. Oktober in Mugello ihr Saisonfinale austragen wird.

Wertungen

Punktesystem 
Die Punkte wurden nach folgendem Schema vergeben:

Fahrerwertung

U21-Fahrerwertung

Teamwertung

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2011